Munch ist ein in Skandinavien verbreiteter Familienname folgender Personen:

 Andreas Munch (1811–1884), norwegischer Autor
 Anna Munch (1856–1932), norwegische Schriftstellerin  
 Edvard Munch (1863–1944), norwegischer Maler und Graphiker
 Eggert Munch († 1764), norwegischer Maler 
 Gustaf Munch-Petersen (1912–1938), dänischer Autor und Maler
 Hans Munch (1654–1712), norwegischer lutherischer Bischof 
 Jacob Munch (1776–1839), norwegischer Maler und Offizier
 Jean-Pierre Munch (1926–1996), französischer Radrennfahrer
 Johan Storm Munch (1778–1832), norwegischer Bischof und Schriftsteller
 Kristine Munch (1873–1959), norwegische Ärztin  
 Nicolai Munch-Hansen  (1977–2017), dänischer Musiker

 Signe Munch Siebke (1884–1945), norwegische Malerin

Munch steht für: 
 Munch Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Munch-Museum, Kunstmuseum in Oslo

Siehe auch:
 Münch